Ajemian ist der Familienname folgender Personen:

 Anahid Ajemian (1924–2016), amerikanische Violinistin armenischer Herkunft
 Jason Ajemian (* 1976), amerikanischer Musiker und Medienkünstler
 Maro Ajemian (1921–1978), amerikanische Pianistin armenischer Herkunft